Талер ():

Монети і валюти 
Талер — назва великої срібної монети, яка перебувала у грошовому обігу багатьох країн Європи в XVI—XIX ст.
Талер Марії Терезії — срібна вагова монета, що постійно використовувалась у світовій торгівлі з того часу, коли її було вперше викарбувано у вигляді талера 1741 року.
Кайзерталер — австрійський конвенційний талер, введений в обіг 1753 року.
Кронталер — всеавстрійська монета зі срібла 873-ї проби вагою 29,44 г.
Ганноверський талер — валюта Королівства Ганновер.
Від слова талер також походить назва «долар»  — назва валют значної кількості країн, насамперед США.

У назвах компаній і продуктів 
 Die Bank Thaler AG — швейцарський банк.
 Thaler — система автоматизації банківської діяльності, розроблена бельгійською компанією Callataÿ & Wouters, яка у 2012 придбана французькою компанією Sopra Group.

Прізвища 
Річард Талер (нар. 1945) — американський економіст, автор так званої «теорії підштовхування» (керованого вибору).
Гельмут Талер (нар. 1940) — австрійський саночник, олімпійський медаліст.
Ервін Талер (1930—2001) — австрійський бобслеїст, олімпійський медаліст.
Зоран Талер — міністр закордонних справ Словенії в 1995—1996 і після перерви в 1997 році.